Antoine Brumel (ca. 1460 - ca. 1515), compositeur français de la Renaissance  
 George Brummell (1778 - 1840), pionnier du dandysme britannique
 Valeriy Brumel (1942 - 2003), athlète soviétique